Plaza (banda)
 Plaza (Dacota do Norte)
 Plaza (Venezuela)

Desambiguação